Армфельт — может означать:

 Армфельт — дворянский род шведско-финляндского происхождения.
 
 Армфельт, Александра Владимировна (1870—1933) — российская женщина-композитор. 
 Армфельт, Густав Густавович (1793—1856) — генерал-лейтенант, Нюландский губернатор, сенатор Императорского Финляндского сената.
 Армфельт, Густав Мориц (1757—1814) — шведский государственный деятель, придворный и дипломат эпохи Просвещения, граф.